Desag steht für:

 Deșag, Fluss in Rumänien
 Desag (Harghita), Dorf im Kreis Harghita, Rumänien

DESAG steht als Abkürzung für:
 Deutsche Eisenbahn Service AG
 Deutsche Spiegelglas AG, später Deutsche Spezialglas AG, zuletzt SCHOTT DESAG AG, deutscher Glashersteller

Siehe auch:
 Desaga

Abkürzung